Harald 2. (også Harold 2.) kan henvise til flere regenter:
 Harald Gråfeld (død 970) – konge af Norge 961–970.
 Harald 2. af Danmark (død 1018) – konge af Danmark 1014–1018.
 Harold Godvinson (ca. 1022–1066) – konge af England i 1066.
 Harald Maddadsson (ca. 1016–1040) – jarl af Orkneyøerne og mormaer af Caithness 1139–1206.
 Harald 2. – Én dansk sagnkonge, der typisk placeres engang et godt stykke før 9. århundrede.

Se også 
 Harald (drengenavn)
 Harald (forhistoriske konger)
 Harald 1. (flertydig)
 Harald 3. (flertydig)